Пассі́-сюр-Марн () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на схід від Парижа, 135 км на південний схід від Ам'єна, 60 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 61 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 147,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Пассі-сюр-Марн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пассі-сюр-Марн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена